Nymphenburg puede referirse a:
 Palacio de Nymphenburg (Schloss Nymphenburg en idioma alemán).
 Jardín Botánico Nymphenburg de Múnich
 Jardines del palacio de Nymphenburg (:de:Schlosspark Nymphenburg).
 Porcelana de Nymphenburg o Fábrica de porcelana de Nymphenburg.
 Una división administrativa de Múnich denominada Neuhausen-Nymphenburg (:de:Neuhausen-Nymphenburg).